Алехандро () — іспанський варіант чоловічого імені Олександр

Відомі носії 
 Алехандро Агустін Лануссе
 Алехандро Аменабар
 Алехандро Аррібас (1989) — іспанський футболіст, центральний захисник мексиканського клубу УНАМ Пумас.
 Алехандро Атца
 Алехандро Бедоя
 Алехандро Вальдес
 Алехандро Восс-і-Гіль
 Алехандро Герра (1985) — венесуельський футболіст, захисник клубу «Палмейрас».
 Алехандро Гоберг (1991) — перуанський футболіст, півзахисник клубу «Універсідад Сесар Вальєхо».
 Алехандро Гомес (1988) — аргентинський футболіст, півзахисник клубу «Аталанта».
 Алехандро Гонсалес Іньярріту
 Алехандро Даміан Домінгес
 Алехандро Де ла Сота (футболіст)
 Алехандро Ісіс
 Алехандро Касаньяс
 Алехандро Лембо
 Алехандро Леррус
 Алехандро Мелеан (1987) — болівійський футболіст, півзахисник клубу «Орієнте Петролеро».
 Алехандро Мельо (1979) — уругвайський футболіст, нападник «Ель Танке Сіслей».
 Алехандро Мон Менендес
 Алехандро Перейра
 Алехандро Пуерто (1964) — кубинський борець вільного стилю
 Алехандро Сабелья
 Алехандро Санс
 Алехандро Сільва
 Алехандро Сінібальді
 Алехандро Скопеллі
 Алехандро Толедо
 Алехандро Ходоровський
 Алехандро Чумасеро
 Кевін Алехандро

Див. також 
 Алехандра
 Alejandro (пісня)
 Естадіо Алехандро Морера Сото — футбольний стадіон у місті Алахуела, Коста-Рика
 Національний парк Алехандро-де-Умбольдт — національний парк на Кубі

Чоловічі імена грецького походження